Blow Me Sandwich ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Zero Tolerance Entertainment. Die Reihe wurde  mit dem AVN Award in den Kategorien Best Oral Themed Feature und Best Oral Themed Series ausgezeichnet.

Von 2003 bis 2013 wurden 16 Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe zeigt hauptsächlich Blowjobs, wobei die Besonderheit darin besteht, dass immer zwei Frauen gleichzeitig dabei zu sehen sind. Daher der Titel „Blow Me Sandwich“.

Darsteller 
 Blow Me Sandwich 1: Monica Sweetheart, Lea De Mae, (Alaura Eden), Courtney Devine, Charmane, Ashley Long, Karen Kam, Ander Page, Fallon Sommers, Carmen, Ashley Moore, Anna Nova, Angela Crystal
 Blow Me Sandwich 2: Bella Marie Wolf, Sophia, Friday, Trinity, Dani Woodward, Red Heaven, Mason, Katja Kassin, Scarlet, Emily Davinci, Lucy Lee, Teoni, Olivia O'Lovely, Julie Robbins
 Blow Me Sandwich 3: Delilah, Violet Blue, Vicky Vette, Devin Michaels, Brittney Skye, Cherokee, Alana Evans, Venus, Shayna Knight, Tracy, Aria, Yasmin Lynn, Bobbi Eden, Alicia Rhodes
 Blow Me Sandwich 4: Sharon Wild, Scarlet O'Whora, Ariana Jollee, Estella, Maria Sun, Julia Crow, Jane Darling, Janet, Dark Angel, Sue Diamond, Lola, Cytherea, Lani Lei
 Blow Me Sandwich 5: Brooklyn, Taylor Knight, Sammie Rhodes, Britney Madison, Domino, Heather Hunt, Amber Simpson, Jassie, Katrina Kraven, Selena Silver, Tyla Wynn, Ava Ramon, Tory Lane, Luissa Rosso
 Blow Me Sandwich 6: Kinzie Kenner, Deja Daire, Kelly Kline, Nicki Hunter, Vanessa Lane, Haley Paige, Katie Gold, Lacey Tom, Sativa Rose, Gia Paloma, Hillary Scott, Samantha Ryan, Gwenn, Angela Stone
 Blow Me Sandwich 7: Austin Kincaid, Lanny Barby, Penny Flame, Sandra Romain, Poppy Morgan, Taryn Thomas, Faith, Brooke Haven, Missy Monroe, Melissa Lauren, Jenaveve Jolie, Dilian Lauren, Roxanne Hall, Kaylynn, Angelina, Shanice Weston
 Blow Me Sandwich 8: Charlotte Stokely, Daryn Darby, Courtney Cummz, Leah Luv, Kelsey Michaels, Dylan Ryder, Franchezca Valentina, Hollie Stevens, Courtney Simpson, Christie Lee, Holly Wellin, Kendra Allen, Mia Bangg, Dana Vespoli, Julia Bond, Britney Monson
 Blow Me Sandwich 9: Aaralyn Barra, Candy Manson, Carly Parker, Cassie Young, Celina Cross, Jenna Haze, Jenna Presley, Jenner, Kacey Villainess, Lacey Love, Lexi Belle, Lindsay Meadows, Lorena Sanchez, Marie Luv, Michelle Avanti, Rochell Starr
 Blow Me Sandwich 10 (2007): Alektra Blue, Amber Rayne, Daisy Marie, Diana Doll, Gwen Diamond, Hannah Harper, Isabella Dior, Mia Smiles, Mika Tan, Mikayla, Regan Reese, Riley Shy
 Blow Me Sandwich 11: McKenzee Miles, Kelli Tyler, Jenner, Veronica Jett, Lorelei Lee, Roxy DeVille, Maya Gates, Jamie Tyler, Allison Pierce, Rebeca Linares, Maya Hills, Sasha Grey, Faith Leon, Vanessa Lynn
 Blow Me Sandwich 12: Adrianna Nicole, Ann Marie, Aubrey Addams, Brooke Belle, Brooke Scott, Carmen McCarthy, Carolyn Reese, Holly Wellin, Lindsay Kay, Nautica Thorn, Rachel Milan, Rachel Solari, Renae Cruz, Ricki White, T.J. Cummings, Tori Black
 Blow Me Sandwich 13: Alana Evans, Alanah Rae, Chayse Evans, Claudia Valentine, Eden Adams, Julia Ann, Kelly Leigh, Kristina Cross, Kylee Reese, Lisa Ann, Misty Vonage, Naomi Cruz, Payton Leigh, Raquel Devine, Shayla LaVeaux, Stephanie Richards
 Blow Me Sandwich 14: Raylene, Monique Alexander, Avy Scott, Tiffany Tyler, Ryder Skye, Phoenix Marie, Ashli Orion, Aletta Ocean, Krissy Lynn, Amy Brooke, Bill Bailey, Angel Vain, Avy Skye, Sara Sloane, Juliette Bardot
 Blow Me Sandwich 15: Aleksa Nicole, Alex Gonz, Annie Cruz, Ashlynn Leigh, Bill Bailey, Francesca Lé, Gracie Glam, Lou Charmelle, Lyla Storm, Marie McCray, Mia Lelani, Tasha Reign, Vicki Chase
 Blow Me Sandwich 16: Mackenzee Pierce, Austin Taylor, Madelyn Monroe, Cameron Dee, Eve Evans, Danica Dillon, Giselle Leon, Trinity St. Clair, Lola Foxx, Stacie Jaxxx, Rilynn Rae, Samantha Ryan

Auszeichnungen 
 2005: AVN Award – Best Oral Themed Series
 2006: AVN Award – Best Oral Themed Feature (Vol. 7)

Weblinks 
 Blow Me Sandwich in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film